Кеннет Лайон Блекстер (; 19 июня 1919, Нервич Великобритания — 18 апреля 1991) — английский физиолог сельскохозяйственных животных, государственный и политический деятель, президент Королевского общества Эдинбурга (1979—1982).

Биография 
Родился 19 июня 1919 года в Нервиче. Он был очень одарённым ребёнком и поэтому он окончил среднюю школу в 15 лет и в этом же возрасте в 1934 году поступил в Родингский университет, который окончил в 1939 году в возрасте всего лишь 19 лет. Сразу же после окончания университета работал в Национальном НИИ молочного животноводства. Вскоре после этого вошёл в политику — устроился на работу в Министерство сельского хозяйства Великобритании и проработал вплоть до 1965 года. В 1965 году возвратился в науку и был избран директором . 

Скончался 18 апреля 1991 года.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены физиологии питания животных, в частности энергии обмена веществ.
 Проанализировал технические возможности повышения продуктивности животноводства Великобритании.
 Разрабатывал вопросы Международной биологической программы с учётом мировых запасов продуктов питания и потребностей в них.

Членство в обществах 
 1967 — член Лондонского королевского общества.
 1970 — иностранный член ВАСХНИЛ.
 Член ряда других научных обществ.

Награды и премии 

 1960 — Премия имени Т. Бекстора Лондонского королевского общества
 1964 — Золотая медаль 
 1973 — Золотая медаль имени Вулдриджа
 1979 — Премия Вольфа по сельскому хозяйству, «For his fundamental contributions to the science and practice of ruminant nutrition and livestock production.»
 1992 — Премия Ранка, «For his outstanding contribution to the science of nutrition.»

Примечания

Литература 
 Биологи. Биографический справочник. — Киев.: Наукова думка, 1984. — 816 с.: ил

Ссылки 
 Биографические сведения.

Родившиеся в Нервиче
Члены Эдинбургского королевского общества
Физиологи Великобритании
Государственные деятели Великобритании
Политики Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены ВАСХНИЛ